Порція — кількість будь-якого виду їжі, розрахована на одиничний прийом для однієї людини.

 Порція  — героїня п'єси Вільяма Шекспіра Венеційський купець;
 Порція — внутрішній супутник Урана;
 Порція —при опробуванні корисних копалин — разова або точкова проба, відібрана за заданими умовами;
 Порція — назва податку у Гетьманщині, встановленого московським урядом за правління Івана Скоропадського, для утримання московських військ, що перебували на українських землях.
  — аристократичний рід.